

Notes et références 

Mommenheim - Sarreguemines